Beatha Ingabire : coureuse cycliste rwandaise
 Charles Ingabire : journaliste rwandais
 Paula Ingabire : femme politique et ministre rwandaise
 Victoire Ingabire Umuhoza : femme politique rwandaise